Il palazzo dello sport è il nome, generico o proprio, normalmente dato a un'arena coperta, edificio atto a ospitare spettacoli ed eventi sportivi.

Architettura 
 Palazzo dello Sport – impianto sportivo di Roma noto come PalaEur, PalaSport e, dal 2003 al 2018, PalaLottomatica
 Palazzo dello Sport – impianto sportivo e arena per concerti di Kiev, Ucraina.

Pagine correlate
 Palazzetto dello sport (disambigua)